Кирса́нов Алекса́ндр Васи́льевич (2 ноября 1902 года, Москва, Российская империя — 19 мая 1992 года, Киев, Украина) — советский , доктор химических наук, профессор, действительный член АН УССР.

Биография 
Окончил химический факультет Московского высшего технического училища (1924). В 1926—1930 гг. ассистент кафедры органической химии МВТУ. В 1932—1939 гг. работал в Уральском научно-исследовательском институте механической обработки полезных ископаемых. Заведующий кафедрой органической химии в Свердловском медицинском институте (1940—1946). Доктор химических наук (1939), профессор (1941). Заведующий кафедрой органической химии Днепропетровского металлургического института (1944—1956). Работал в Институте органической химии Академии наук УССР в Киеве (с 1956). Директор Института  органической химии (1960—1983). Член-корреспондент АН УССР (с 1951), действительный член АН УССР (1961)..

Работал в области органической химии. Открыл фосфазореакцию (реакция Кирсанова) (1950) и реакцию прямого амидирования карбоновых кислот (1949). В 1954 году впервые синтезировал оксоиодид фосфора и другие иодиды, а также изоцианат фосфора.

Награды 
Награждён Золотой медалью им. Д. И. Менделеева (1965) «за серию работ по химии фосфор- и сераорганических соединений».

Награждён орденом Ленина (1971).

Память 
На территории Института Органической Химии НАН Украины в память Александра Васильевича установлен бюст.

Ссылки 
Биография А. В. Кирсанова

Примечания 

Выпускники вузов Москвы
Похороненные на Байковом кладбище
Преподаватели Национальной металлургической академии Украины
Награждённые Золотой медалью имени Д. И. Менделеева
Делегаты XXV съезда КПСС